Paganismo
 Pagão da Bulgária (imperador)
 Paulo César Araújo, jogador de futebol brasileiro alcunhado de Pagão

Desambiguações de antropônimos